Quignon peut faire référence à :
 un quignon de pain, gros morceau de pain ou extrémité d'un pain long ;
  (né en 1993), footballeur argentin ;
 Fernand Quignon (1854-1941), peintre français ;
 Jean-Philippe Quignon (1961-2012), journaliste et programmateur de festivals français ;
 Roland Quignon (1897-1984), réalisateur, scénariste et décorateur français ;
 le Moulin Quignon, site archéologique français.

Voir aussi 

 Croûton
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français